Borneo Sevens 2009
 Borneo Sevens 2010
 Borneo Sevens 2011
 Borneo Sevens 2012